Ichihara steht für:
 Ichihara, japanische Stadt in der Präfektur Chiba

Personen:
 Hiroshi Ichihara (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Mitsuki Ichihara (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Ryota Ichihara (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Seiki Ichihara, japanischer Fußballspieler und -trainer